Тото може да се отнася за:
 Тото̀, италиански комик
 Тото, американска рокгрупа
 Тото, съкратеното название на Българския спортен тотализатор
 Тото, герой от филма „Рицарят на бялата дама“ на Петър Каишев
 Тото, кучето на Дороти от „Магьосникът от Оз“
 Тото Кутуньо, италиански поп изпълнител и текстописец
 Тото Риина, един от най-крупните италиански мафиоти
 Тото (певец), български певец
 Спорт ТОТО (БНТ), предаването на Българския спортен тотализатор

 СПОРТ ТОТО, българската държавана лотария